Осада Доля, столицы Франш-Конте:

 Осада Доля (1477) — Жоржем II де Ла Тремуем в ходе Войны за Бургундское наследство.
 Осада Доля (1479) — Шарлем I де Шомон-Амбуазом в ходе Войны за Бургундское наследство.
 Осада Доля (1636) — принцем Анри II де Конде в ходе франко-испанской войны.
 Осада Доля (1668) — королем Людовиком XIV в ходе Деволюционной войны.
 Осада Доля (1674) — Себастьеном де Вобаном в ходе Голландской войны.

Примечания